Screaming for More — DVD групи t.A.T.u.. Реліз відбувся 2 лютого 2004 року в Бразилії, 18 травня 2004 року в США.

Зміст 
 All the Things She Said
 All the Things She Said Video
 Я збожеволіла Video
 All the Things She Said Remix Video

 Not Gonna Get Us
 Not Gonna Get Us Video
 Нас не догонят Video
 Not Gonna Get Us Remix Video

 30 Minutes Video
 How Soon Is Now? Video

 Behind the Scenes with Julia and Lena
 Part 1
 Part 2
 Part 3

 Performance/Rehearsal Footage
 MTV Europe Awards Countdown Performance
 Not Gonna Get Us Rehearsal

Photo Gallery

 Bonus Materials
 Q

Музичні альбоми 2003
Відеоальбоми